Slovo Pylos má více významů:
 Pylos (město) – město v Řecku
 Nestorův palác – centrum mykénské kultury v jihozápadní Messénii
 Pylos (mytologie) – syn Aréa a Démoniké